Mohammed Ali Jinnah (1876-1948), een Pakistaans politicus
Jinnah (film), een Brits-Pakistaanse biografische film over Mohammed Ali Jinnah uit 1998